

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Золотом кубке КОНКАКАФ 2015 года в США, проходившем в период с 7 по 26 июля 2015 года.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира. Команда, вышедшая в четвертьфинал, может заменить до 6 игроков. Знаком  помечены футболисты, заменённые после группового этапа. Знаком  помечены футболисты, включённые в заявку после группового этапа.

Группа A

США

Панама

Гаити

Гондурас

Группа B

Коста-Рика

Ямайка

Сальвадор

Канада

Группа C

Мексика

Тринидад и Тобаго

Гватемала

Куба

Примечания 

2015